Amor Prohibido (álbum)
Amor Prohibido (canção)
Amor Prohibido (telenovela)

Veja também 
Amor Proibido

Desambiguação